Dawna (niemiecka) nazwa wsi Frączki (Warmia), obowiązywała do 1945 r.
Miejscowości w Kanadzie:
 Fleming (Saskatchewan) – miejscowość w prowincji Saskatchewan
Miejscowości w USA:
 Fleming – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Logan
 Fleming – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Fleming – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
Gminy w USA:
 Fleming (ang. Fleming Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Fleming (ang. Fleming Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Fleming (ang. Fleming Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fleming (ang. Fleming County) – w stanie Kentucky

Osoby noszące nazwisko Fleming:

 Alexander Fleming (1881–1955) – laureat Nagrody Nobla, odkrywca penicyliny.
 Amalia Fleming (1912–1986) – grecka lekarka i polityk.
 Andrew Fleming (ur. 1963) – amerykański reżyser i scenarzysta.
 Colin Fleming (ur. 1984) – brytyjski tenisista.
 Ian Fleming (1908–1964) – pisarz angielski, autor pierwszych opowieści o agencie Jamesie Bondzie.
 Henryk Fleming (1230–1300)– drugi biskup warmiński
 John Fleming (ur. 1948) – irlandzki duchowny katolicki, biskup.
 John Ambrose Fleming (1849–1945) – fizyk, elektrotechnik i radiotechnik angielski.
 Joy Fleming (ur. 1944) – niemiecka piosenkarka jazzowa i bluesowa.
 Peggy Fleming (ur. 1948) – amerykańska łyżwiarka figurowa.
 Sandford Fleming (1827–1915) – kanadyjski wynalazca, pomysłodawca stref czasowych.
 Victor Fleming (1889–1949) – amerykański reżyser, zdobywca Oscara.

Herb szlachecki Fleming
 Fleming – używana niekiedy forma nazwiska rodu Flemmingów (von Flemming)